Боккардо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Боккардо, Делия (род. 1948) — итальянская актриса.
 Боккардо, Жан-Пьер (1942—2019) — французский легкоатлет.